Вієрва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 35 км на південний захід від Лілля, 9 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 663,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вієрваль на сайті французького Національного інституту географії
 Вієрваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вієрваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Вієрваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Вієрваль на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вієрваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале